Comoro steht für:

 Comoro, ein osttimoresischer Suco
 ein Stadtviertel Dilis, siehe Madohi
 Rio Comoro, ein Fluss in Osttimor
 Komoren, ein Inselstaat im Indischen Ozean